Флаг муниципального образования Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 11 марта 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4772.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в тёмно-малиновом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В пурпурном поле серебряный взлетающий фазан с опущенным хвостом, переходящим в оконечность в виде трёх бурных направленных влево серебряных волн, возрастающих вправо, обременённая пурпурной стрелой в пояс».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Фазан — символ бывших в старину охотничьих угодий. Владевший мызой Волковицы Александр Николаевич Корф привёл хозяйство в образцовое состояние, был устроен фазанник, организовывались охоты, привлекавшие много гостей. Хвост фазана, переходящий в оконечность с серебряными бурным и волнами — напоминание о Кипенских родниках, дающих начало реке Стрелке (символ её — пурпурная стрела в пояс), а также о топониме Кипень (бурлящая вода).

Топоним «Кипень» означает родник, бьющий под сильным напором («вода кипит»). Родники — достопримечательность Кипени, первое упоминание о которой относится к 1500 году. Кипенская группа родников даёт начало реке Стрелке, впадающей в Финский залив близ Стрельны. Родниковая вода содержит растворимые соли углекислого кальция и приятна на вкус. Кипень посещал Пётр I. Здесь, в походном деревянном дворце, он провёл середину июля 1713 года. Его письма с 8 по 24 июля имеют отметки «из Кипени». Пребывание Петра I в Кипени символизирует тёмно-малиновый цвет флага.

Взлетающая вверх и вперёд птица символизирует устремлённость поселения в будущее, движение вперёд.

Тёмно-малиновый цвет (пурпур) — символ власти, благородство, достоинства, славы и почёта.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда, чистота воды Кипенских родниковых источников.

Примечания 

Флаги с изображением птиц